Gaio Ponzio Telesino – condottiero sannita
 Gaio Lucio Telesino – politico romano